La ragazza e il professore (Einstein s'il vous plaît) – romanzo di Jean-Claude Carrière
La ragazza e il professore (Svengali) – film del 1983